A 62 108-as számú mellékút egy körülbelül 1,5 kilométer hosszú közút-szakasz Fejér megye nyugati részén; a zsákfalunak számító Beloiannisz községet köti össze a falu külterületén húzódó 6205-ös úttal.

Nyomvonala 
A 6205-ös útból ágazik ki, nem sokkal annak 7. kilométere után, Beloiannisz község külterületén, közel a Budapest–Pusztaszabolcs-vasútvonal iváncsai megállóhelyéhez, illetve az M6-os autópálya Besnyő–Beloiannisz csomópontjához. Északkelet felé halad mindaddig, amíg el nem éri Beloiannisz első házait, majd a település lakott területének szélétől északnak fordul. Mintegy 1,5 kilométer után ér véget.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 5.

62108